Полк — військова частина
 Полк (адміністративна одиниця) — адміністративна одиниця у гетьманській Україні

Топонім



Округи 
 Полк (округ, Арканзас)
 Полк (округ, Вісконсин)
 Полк (округ, Джорджія)
 Полк (округ, Флорида)

Населені пункти 
 Полк — місто, штат Пенсільванія
 Полк — місто, штат Вісконсин
 Полк — селище, штат Небраска
 Полк — селище, штат Огайо
 Полк Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Полк Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Форт Полк

Прізвище 

 Іезекіль Полк (1747-1824) — воєначальник періоду Американської революції і дід 11-о президента США.
 Джеймс Нокс Полк (1795-1849) — одинадцятий президент США.
 Джеймс Хилліард Полк (1911-1992) — американський генерал-полковник.
 Леонідас Полк (1806-1864) — генерал армії КША, священик, двоюрідний брат 11-о президента США.
 Оскар Полк (1899-1949) — американський кіноактор.
 Сара Чілдресс Полк (1803-1891) — дружина 11-о президента США.
 Трастен Полк (1811-1876) — губернатор штату Міссурі.
 Чарльз Полк (1788-1857) — губернатор штату Делавер.

Посилання 
 Полк //